Chadibe – villaggio del Botswana situato nel sottodistretto di Mahalapye
Chadibe – villaggio del Botswana situato nel sottodistretto di Tutume